Menkeweer (gehucht)
Menkeweer (waterschap)